Медио Монте има више значења:

 Медио Монте (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Медио Монте (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Медио Монте (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику